Pestschanoje () ist ein Name folgender Orte in Russland:
 Pestschanoje (Altai, Smolensk), Dorf im Rajon Smolensk, Region Altai
 Pestschanoje (Altai, Toptschicha), Dorf im Rajon Toptschicha, Region Altai
 Pestschanoje (Astrachan), Dorf in der Oblast Astrachan
 Pestschanoje (Belgorod, Iwnja), Dorf im Rajon Iwnja, Oblast Belgorod
 Pestschanoje (Belgorod, Korotscha), Dorf im Rajon Korotscha, Oblast Belgorod
 Pestschanoje (Jüdische Autonome Republik), Dorf in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Pestschanoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Dorotheenhof, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Pestschanoje (Karelien), Dorf in der Republik Karelien
 Pestschanoje (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Pestschanoje (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Pestschanoje (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Pestschanoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Pestschanoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Pestschanoje (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Pestschanoje (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Pestschanoje (Tscheljabinsk, Troizk), Dorf im Rajon Troizk, Oblast Tscheljabinsk
 Pestschanoje (Tscheljabinsk, Uwelski), Dorf im Rajon Uwelski, Oblast Tscheljabinsk
 Pestschanoje (Tschetschenien), Dorf in der Tschetschenischen Republik

Siehe auch:
 Pestschanaja (Begriffsklärungsseite)
 Pestschany (Begriffsklärungsseite)